Skellefteå domsaga kan avse:
Skellefteå domsaga (1971-2018)
Skellefteå domsaga (1967-1970)